Passow est le nom de plusieurs communes allemandes :
 Passow (Mecklembourg)
 Passow (Uckermark)

Patronyme 
 Franz Passow (1786-1833), philologue prussien.
 Karl Friedrich Passow (1798-1860), philologue prussien.

Voir aussi 
 Lac de Passow